Tamiga peut désigner :
 Tamiga, une localité située dans le département de Nasséré au Burkina Faso ;
 Tamiga, une localité située dans le département de Tikaré au Burkina Faso.

Homonymie de localités